Козоједи могу бити:

 Козоједи (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Козоједи (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Козоједи (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Козоједи (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република